Влади́мир Завья́лов:
 Завьялов, Владимир Владимирович (род. 1974) — казахстанский хоккеист и тренер.
 Завьялов, Владимир Юрьевич (род. 1948) — российский психиатр, психотерапевт.